Institute of Physics - principal associação dos profissionais de física do Reino Unido e Irlanda.
Ou ainda:
Instituto de Física Gleb Wataghin da Unicamp - em Campinas
Instituto de Física da UFU - em Uberlândia
Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia - em Salvador
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - em Porto Alegre
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro - no Rio de Janeiro
Instituto de Física da Universidade de São Paulo - em São Paulo
Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo - em  São Carlos
Instituto de Física dos Materiais da Universidade do Porto 
Instituto de Física e Química da Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Física e Química de São Carlos da Universidade de São Paulo

Instituto de Física Teórica 
Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista - em São Paulo
Instituto Perimeter de Física Teórica - no Canadá

Desambiguações de organizações